Мі́ллер () — прізвище англійського та німецького походження (в перекладі млинар, мірошник); поширене по всьому світу шотландськими і англійськими емігрантами. Також часто є редуцьованою формою голосної -ü- у німецькому слові або прізвищі Мюллер з тим же значенням.

Відомі носії прізвища

А 
 Аарон Міллер (;  1971) — американський хокеїст.
 Алекс Міллер (;  1949) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Амарна Міллер (;  1990) — іспанська порноакторка, а також продюсерка, порнорежисерка та письменниця.
 Андре Міллер (;  1976) — американський баскетболіст, захисник.
 Артур Міллер (; 1915—2005) — американський драматург.
 Аугусто Блекер Міллер (;  1945) — перуанський інженер, економіст та бізнесмен.

Б 
 Бен Міллер (;  1966) — британський комедійний актор і режисер.
 Беннетт Міллер (;  1966) — американський кінорежисер і продюсер.
 Боде Міллер (;  1977) — американський гірськолижник, олімпійський чемпіон (2010).
 Бред Міллер (;  1969) — канадський хокеїст.

В 
 Вентворт Міллер (;  1972) — американський актор і сценарист.
 Віллі Міллер (;  1955) — шотландський футболіст, захисник.
 Вільям Геллоуз Міллер (; 1801—1880) — валлійський мінералолог, основоположник сучасної кристалографії.
 Вільям Ґрін Міллер (; 1931—2019) — американський дипломат, 2-й Надзвичайний посол США в Україні.
 Вільям Міллер (; 1782—1849) — американський релігійний діяч, засновник адвентизму.
 Волдрон де Вітт Міллер (; 1879—1929) — американський орнітолог, асоційований куратор Американського музею природничої історії.
 Волтер Міллер (; 1923—1996) — американський письменник-фантаст.
 Всеволод Міллер (; 1848—1913) — російський фольклорист, мовознавець, етнограф і археолог.

Г 
 Гаврило Міллер  (1934—1994) — засновник гірського ландшафтознавства.
 Гарет Міллер (;  1987) — південноафриканський хокеїст, нападник.
 Гаррієт Манн-Міллер (; 1831—1918) — американська дитяча письменниця і орнітологиня.
 Генрі Міллер (; 1891—1980) — американський письменник, автор еротичних творів.
 Герріт Сміт Міллер (; 1869—1956) — американський зоолог та ботанік.
 Герард-Фрідріх Міллер (1705—1783; ,  — російський історик, географ, етнограф та археограф.
 Гленн Міллер (; 1904—1944) — американський музикант.

Ґ 
 Ґері Міллер (; ?) — американський науковець у сфері комп'ютерних наук, професор університету Карнегі-Меллон у Піттсбурзі (США).

Д 
 Двейн Міллер (;  1987) — ямайський футболіст, воротар.
 Денніс Міллер (;  1953) — американський комік жанру стендап, ведучий ток-шоу, політичний і спортивний коментатор, актор.
 Дейтон Кларенс Міллер (; 1866—1941) — американський фізик, акустик.
 Діана Дісней Міллер (; 1933—2013) — найстарша та єдина біологічна дитина Волта Діснея та його дружини Ліліани Бранс Дісней.
 Дік Міллер (; 1928—2019) — американський актор.
 Джей Міллер (;  1960) — американський хокеїст, нападник.
 Джей Ті Міллер (;  1993) — американський хокеїст.
 Джек Міллер (;  1995) — австралійський мотогонщик.
 Джефф Міллер (;  1959) — американський політик-республіканець.
 Джоель МакКіннон Міллер (;  1960) — американський актор.
 Джон Міллер (; 1870—1933) — шотландський футболіст.
 Джонні Лі Міллер (;  1972) — англійський актор кіно, телебачення та театру.
 Джордж Міллер:
  (; 1867—1935) — британський гравець в поло, олімпійський чемпіон (1908).
 Джордж Вільям Міллер (; 1925—2006) — 65-й міністр фінансів США з 1979 по 1981.
 Джордж Міллер (;  1945) — австралійський продюсер, режисер, сценарист.
 Джордж Міллер (;  1945) — австралійський режисер, продюсер та сценарист.
 Дмитро Міллер (1862—1913) — український історик.
 Домінік Міллер (;  1960) — англійський гітарист.
 Доріс Міллер (; 1919—1943) — американський моряк, учасник Другої світової війни, перший афроамериканець, який отримав Військово-морський хрест.
 Дрю Міллер (;  1984) — американський професійний хокеїст.

Е 
 Енн Міллер (; 1923—2004) — американська акторка.
 Езра Міллер (; 1992) — американський актор.
 Еллісон Міллер (;  1985) — американська акторка італійського походження.

Є 
 Євген Карлович Міллер (; 1867—1939) — російський генерал-лейтенант, один з керівників білого руху на півночі Росії 1919—1920 років.
 Жан Августович Міллер (; 1880—1942) — професійний революціонер.

З 
 Зелл Міллер (; 1932—2018) — американський політик-демократ.

І 
 Інгер Міллер (;  1972) — американська легкоатлетка, спринтерка, олімпійська чемпіонка (1996).

К 
 Камал Міллер (;  1997) — канадський футболіст, захисник.
 Карл Міллер (, 1893—1979) — американський кіноактор.
 Кеван Міллер (;  1987) — американський професійний хокеїст.
 Кевін Міллер (;  1965) — американський професійний хокеїст.
 Кейт Міллер-Гайдке (;  1981) — австралійська співачка, авторка пісень і акторка.
 Келлі Міллер (;  1963) — американський професійний хокеїст.
 Кенні Міллер (;  1979) — шотландський футболіст, нападник.
 Клод Міллер (; 1942—2012) — французький кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Коді Міллер (;  1992) — американський плавець, олімпійський чемпіон (2016).
 Колін Міллер (;  1992) — канадський хокеїст, захисник.
 Кріста Міллер (;  1964) — американська акторка.
 Крістіна Міллер (; 1899—2001) — шотландський хімік і одна з перших п'яти жінок (також перша жінка-хімік), обраних до Королівського товариства Едінбурга (1949).

Л 
 Леннокс Міллер (; 1946—2004) — ямайський легкоатлет, бігун на короткі дистанції, дворазовий призер літніх Олімпійських ігор (1968, 1972).
 Леонід Олександрович Міллер (1947—2017) — композитор, диригент, аранжувальник, педагог, громадський діяч.
 Лешек Міллер (;  1946) — польський політик, Прем'єр-міністр Польщі (2001—2004).
 Лі Міллер (; 1907—1977) — американський модний фотограф, фотомодель, військовий кореспондент, подруга Пікассо.
 Ліам Міллер (; 1981—2018) — ірландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Лоє Міллер (; 1874—1970) — американський палеонтолог.

М 
 Мак Міллер (, уроджений — ; 1992—2018) — американський реп/хіп-хоп-виконавець, композитор, продюсер.
 Маріса Міллер (, до шлюбу — Бертетта, ;  1978) — американська супермодель.
 Марія Міллер (;  1964) — британська економістка і політик-консерватор.
 Маркус Міллер (;  1959) — американський джазовий композитор, продюсер та мультиінструменталіст.
 Матвій Міллер ( або ; ? — не раніше 1766) — львівський живописець першої половини XVIII ст.
 Медлін Міллер (; нар. 24 липня 1978, Бостон, Массачусетс) — американська письменниця. 
 Мертон Міллер (; 1923—2000) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії в галузі економіки (1990).
 Михайло Олександрович Міллер (1883—1968) — археолог, історик козацтва, профессор.
 Мітч Міллер (; 1911—2010) — американський гобоїст, диригент, музичний продюсер.

Н 
 Нік Міллер (; 1993)  — британський легкоатлет.
 Норма Міллер (; 1919—2019)  — американська ліндіхопперка і джазова танцівниця, відома як «королева Свінгу».

О 
 Олександр Міллер (1875—1935) — археолог українського походження, етнолог, музеєзнавець.
 Олексій Борисович Міллер (;  1962) — голова правління ВАТ "Газпром".
 Олексій Ілліч Міллер (;  1959) — російський вчений, доктор історичних наук.
 Орест Федорович Міллер (; 1833—1889) — російський фольклорист і літературознавець.
 Оскар фон Міллер (; 1855—1934) — німецький інженер-будівельник, винахідник, один із основоположників гідроенергетики.

П 
 Патіна Міллер (;  1984) — американська акторка.
 Патрісія Міллер (;  1972) — колишня уругвайська тенісистка.
 Пенелопа Енн Міллер (;  1964) — американська акторка.
 Петро Климентович Міллер (1910—1987) — радянський військовик часів Другої світової війни, старший сержант, Герой Радянського Союзу.
 Петсі Рут Міллер (; 1904—1995) — американська кіноакторка епохи німого кіно.
 Пітер Міллер (; 1960—2014) — австралійський програміст.
 Пол Міллер:
 Пол Міллер (;  1959) — англійський футболіст, захисник.
 Пол Міллер (;  1960) — канадський актор.
 Пол Міллер (;  1959) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Поршія Сімпсон-Міллер (  1945) — ямайська політична діячка, лідер Народної національної партії (в опозиції в 2007—2011 роках) і прем'єр-міністр Ямайки у 2006—2007 та 2012—2016.

Р 
 Раєн Міллер (;  1980) — американський професійний хокеїст.
 Рамон Міллер (;  1987) — багамський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2012).
 Реджі Міллер (; 1965) — американський баскетболіст, захисник.
 Ренді Міллер (;  1983) — американська борчиня, олімпійська медалістка (2008).
 Робін Міллер ;  1960]) — співзасновник компанії .
 Родерік Міллер (;  1984) — панамський футболіст, захисник.
 Рой Міллер (;  1984) — костариканський футболіст, захисник.
 Ромуальд Міллер (; 1982—1945) — польський архітектор.
 Рут Міллер (; 1903—1981) — американська кіноакторка

С 
 Сетон Міллер (; 1902—1974) — американський сценарист та продюсер.
 Сієна Міллер (;  1981) — англійська акторка та фотомодель.
 Скотт Міллер (;  1961) — американський підприємець, засновник компанії Apogee Software, Ltd.
 Стенлі Ллойд Міллер (; 1930—2007) — американський хімік, розробник теорії походження життя.
 Стів Міллер (;  1943) — американський гітарист.
 Стівен Міллер (;  1985) — старший радник президента США Дональда Трампа з питань політики.

Т 
 Теммі Міллер (;  1967) — британська хокеїстка на траві, олімпійська чемпіонка (1992).
 Ті Джей Міллер (;  1981) — американський актор і стендап-комік.

Ф 
 Філіп Міллер (; 1691—1771) — англійський ботанік шотландського походження.
 Френк Міллер (;  1957) — американський сценарист, режисер, актор, продюсер і автор коміксів в стилі нуар.
 Фредерік Міллер (; 1824—1888) — американський пивовар.

Ш 
 Шеннон Міллер (;  1977) — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996).
 Шона Міллер-Уйбо (;  1994) — багамська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2016, 2020).

Я 
 Ярослав Міллер (;  1971) — чеський історик.

Примітки